„Сатурн“ за най-добра телевизионна актриса в поддържаща роля () е една от категориите на наградите „Сатурн“, връчвани ежегодно от Академията за научнофантастични, фентъзи и хорър филми.

Победители и номинирани

2000 – 2009

2010 – 

Телевизионна актриса в поддържаща роля